Мостови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Мостовий провулок — провулок в місті Запоріжжі.
 Мостовий провулок — провулок в місті Києві.
 Мостовий провулок — провулок в місті Одесі.
 Мостовий провулок — провулок в місті Херсоні.

Мостовий провулок — провулок в місті Орел.
 Мостовий провулок — провулок в місті Томську.
 Мостовий провулок — провулок в місті Хабаровську.

Провулки